GNK Dinamo Zagreb, nogometni klub osnovan 1911. kao HŠK Građanski
 GNK Dinamo Zagreb II, druga momčad kluba
 Nogometna škola GNK Dinamo, nogometna škola kluba
 Atletski klub Dinamo Zagreb, atletski klub osnovan 1951.
 Boksački klub Dinamo Zagreb, boksački klub osnovan 2016.
 OK Dinamo Zagreb, odbojkaški klub osnovan 2006. 
 MNK Futsal Dinamo Zagreb, futsal malonogonetni klub osnovan 2012. 
 Rukometni klub Dinamo Zagreb, rukometni klub osnovan 2015.
 KK Dinamo Zagreb, košarkaški klub osnovan 1972. kao KK Rudeš 
 Biciklistički klub Dinamo Zagreb, biciklistički klub osnovan 1945. kao dio FD Dinamo Zagreb i 1911. kao dio Građanskog
 Dinamo eFutsal, osnovan 9. listopada 2019.